Фрихоларес има више значења:

 Фрихоларес (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Фрихоларес (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику